Diarra est un nom de famille d'Afrique de l'ouest, tenu par les descendants de l'ancien Royaume de Segou. Il signifie « lion » en bambara. Il est porté dans les actuels : Mali, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, en Guinée et au Sénégal.

Toponymes 
 Diarra, une commune rurale située dans le département de Béguédo au Burkina Faso
 Diarra, une commune rurale située dans le département de Malba au Burkina Faso
 Diarra, commune du cercle de Nioro dans la région de Kayes au Mali

Patronymes 
 Abdoulaye Diarra, dit Oxmo Puccino (1974-), rappeur français né au Mali
 Abdoulaye Diarra (1994-), footballeur international malien
 Alpha Mandé Diarra (1954-), écrivain malien
 Alou Diarra (1981-), joueur français de football
 Ami Diarra, femme politique malienne
 Bocar Moussa Diarra (1953-), homme politique malien
 Boubacar Diarra (1979-), joueur français de football
 Cheick Modibo Diarra (1952-), astrophysicien malien, Premier ministre du 17 avril  au 
 Cheick Oumar Diarra (1944-2005), militaire malien
 Cheick Sidi Diarra (1957-), diplomate malien
 Fatoumata Diarra (1986-), footballeuse malienne
 Habib Diarra (2004-), footballeur franco-sénégalais
 Hamidou Diarra (1989-), coureur cycliste malien
 Ibrahim Diarra (1983-2019), joueur de rugby français
 Ibrahima Diarra (1971-), joueur de football burkinabé
 Jean-Gabriel Diarra (1945-2019), évêque de San
 Lamine Diarra (1983-), footballeur sénégalais
 Lassana Diarra (1985-), joueur français de football
 Mahamadou Diarra (1981-), joueur malien de football
 Mamoutou Diarra (1980-), joueur français de basket-ball, frère d'Oxmo Puccino
 Mariam Diarra (1996-), taekwondoïste malienne
 Mariatou Diarra (1985-), joueuse malienne de basket-ball féminin
 Monzon Diarra (17?-1808), roi du Royaume bambara de Ségou, fils de Ngolo
 Ngolo Diarra (17?-1790), roi du Royaume bambara de Ségou
 Ousmane Diarra (1960-), nouvelliste, poète, romancier, Vieux Lézard (2006), Pagne de femme (2007), La Route des clameurs (2014) 
 Ousmane Diarra (1964-), athlète franco-sénégalais 
 Seydou Diarra (1933-2020), homme politique ivoirien
 Sidy Lamine Diarra (1944-2005), comédien malien 
 Sigamary Diarra (1984-), joueur malien de football
 Stéphane Diarra (1998-), joueur ivoirien de football 
 Zanké Diarra (1985-), joueur français de football

Références 

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme
Patronyme africain